

Onomastica
 Élie – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Elia

Persone
 Amélie Élie (1878-1933) – prostituta francese
 Jean Baptiste Elie de Beaumont (1798-1874) – geologo francese
Jennifer Elie – tennista statunitense
Mario Elie – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Romain Élie (1985) – calciatore francese